Агиос Георгиос може да се отнася за:

 Агиос Георгиос, село в дем Гревена, Гърция;
 Агиос Георгиос село в дем Дескати, Гърция;
 Янчища, днес Агиос Георгиос, село в дем Бер, Гърция.
 Агиос Георгиос (Корфу), село на остров Корфу, Гърция